

Codici 
 BHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Belfast-City (Regno Unito)
 bhd – codice ISO 639-3 della lingua bhadrawahi
 BHD – codice valutario ISO 4217 del Dinaro del Bahrain, valuta del Bahrain

Medicina 
 BHD – Sindrome di Birt-Hogg-Dubé, malattia genetica autosomica dominante